Jasenovac est un toponyme qui peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine
 Jasenovac, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 en Croatie
 Jasenovac, une municipalité de Croatie située dans le comitat de Sisak-Moslavina ;
 Jasenovac, une localité située dans la municipalité de Kneževi Vinogradi, comitat d'Osijek-Baranja.

Voir aussi 
 Camp d'extermination de Jasenovac